Calvados megyében 706 település található.

 (CAC) Communauté d'agglomération Caen la Mer, created in 2002.